National Association of the Deaf (India)
 National Association of the Deaf (Stati Uniti d'America)